Треллеборг:

 Треллеборг — город в Швеции.
 Треллеборг — коммуна в Швеции.
 «Треллеборг» — шведский футбольный клуб.
 Треллеборг — замок в Дании.

См. также 
 Trelleborg AB — шведская компания.
 Trelleborg (группа) — российский музыкальный коллектив из Санкт-Петербурга.

Примечания